Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 1982/83 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der Bundesliga an und belegte am Saisonende den achten Platz. Im DFB-Pokal 1982/83 scheiterte die Arminia im Achtelfinale. Erstmals nahm der Verein am Intertoto-Cup teil.

Personalien

Kader

Transfers zur Saison 1982/83

Funktionäre und Trainer Saison 1982/83

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Bielefeld.

Bundesliga

DFB-Pokal

Intertoto-Cup

Statistiken

Spielerstatistiken

Zuschauer 
Arminia Bielefeld begrüßte zu seinen 17 Heimspielen insgesamt 333.710 Zuschauer, was einem Schnitt von 19.630 entspricht. Den Zuschauerrekord gab mit 31.000 gegen den FC Bayern München und den FC Schalke 04, während nur 10.000 Zuschauer die Spiele gegen den Karlsruher SC bzw. den 1. FC Nürnberg sehen wollten.

Varia 
Arminia Bielefeld konnte seine ersten drei Spiele der Saison gewinnen und hatte damit seinen erfolgreichsten Start in eine Bundesligasaison. Am zweiten Spieltag belegte die Mannschaft erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung in der Bundesliga und konnte diese am dritten Spieltag verteidigen. Die 1:11-Niederlage am 6. November 1982 war die höchste Niederlage der Bielefelder Bundesligageschichte. Für Dortmund war es der höchste Sieg ihrer Bundesligaära. Es war das einzige Spiel in der Geschichte der Bundesliga, bei dem eine Mannschaft in einer Halbzeit zehn Tore erzielte.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Arminia Bielefeld 1982/83 bei Kicker.de
 Arminia Bielefeld 1982/83 bei Transfermarkt.de
 Arminia Bielefeld 1982/83 bei blaue-daten.de

Bielefeld, Arminia
1982 83